Spruch ist eine bereits im Mittelhochdeutschen verwendete Substantivbildung zum Verb sprechen. 

Spruch findet sich in diesem Zusammenhang als Wortbestandteil in zahlreichen Zusammensetzungen (Funkspruch, Wahlspruch (Motto), Zauberspruch) und bezeichnet außerdem:
 als Gesprochenes, die Gesprochene Sprache
 eine kurze einprägsame und sprachliche Form eines Gedankens, einen Ausspruch oder Denkspruch, siehe Apophthegma oder Aphorismus
 einen Sinnspruch oder einen Grabspruch
 ein Sprichwort, siehe auch Spruchdichtung
 einen juristischen Urteilsspruch
 eine verschlüsselte Geheimnachricht.

Als Familienname:
 Günter Spruch (1908–1985), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Charlottenburg
 Larry Spruch (1923–2006), US-amerikanischer Physiker
 Zbigniew Spruch (* 1965), polnischer Radrennfahrer